Denne side indeholder tabeller over landsdækkende danske tv-stationer og tv-kanaler forstået som tv-kanaler, der sender med dansk tale tale eller undertekster i hele eller dele af sendetiden.

Derudover findes et større antal lokal-tv-stationer og rene internetkanaler.

Forklaringer til tabeller 
Kanalerne er fordelt på to tabeller: den første indeholder kanaler, der udelukkende sendes i en dansk version, mens den anden indeholder kanaler, der også sendes på andre sprog.

 Tv-station og tv-kanal: Tabellerne er sorteret alfabetisk efter tv-station, og for hver af disse er oplistet vedkommende tv-stations tv-kanaler.
 Sprog: Det som oftest talte sprog på kanalen.
 Underholdning: To eller flere af: film, tv-serier, quizzer, dokumentar, nyheder, sport mv.
 HD: Kanal der sender helt eller delvist i high definition. Bemærk er nogle kanaler kun tilbydes i standard opløsning (SD) hos visse udbydere.

Danske tv-kanaler 
Følgende tv-kanaler sendes kun i en dansk version, men nogle af dem kan dog også modtages udenfor Danmark:

Internationale tv-kanaler med dansk version 
Følgende tv-kanaler sendes i flere forskellige versioner herunder en med dansk tale eller undertekster i hele eller dele af sendetiden. De fleste af dem foreligger også i tilsvarende svenske og norske versioner.

Lukkede tv-kanaler

Se også  
Fjernsyn i Danmark
Farvefjernsyn i Danmark

Kilder 
 HDTV indeks – Hviken tv-udbyder har flest HD kanaler? - digitalt.tv 
 Danske TV-stationer - Danmark - MediaVejviseren

Noter 

Lister relateret til Danmark